„W stronę słońca“ е сингъл на полската певица Евелина Лисовска от първи си студиен албум „Aero-Plan“, издаден през 2012 година.

Класациите

Бележки

Външни препратки 
 
  „W stronę słońca“  на wimp.pl
  „W stronę słońca“  на muzo.pl

Песни на Евелина Лисовска
Сингли от 2012 година